La saison 1976-1977 est la troisième saison du championnat de Suède de hockey sur glace sous le nom d'Elitserien.

Tableau 

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Playoffs

Voir aussi 

Saison du championnat de Suède de hockey sur glace
Sport en Suède en 1977
1978 en Suède